Торки има више значења:
 Торки (Павија), насеље у Италији у округу Павија, региону Ломбардија
 Торки (Сондрио), насеље у Италији у округу Сондрио, региону Ломбардија
 Торки (Енглеска), град у Уједињеном Краљевству у Енглеској